Судзукі (Сузукі) — японське прізвище. У 2008 році було другим найпоширенішим, після Сато, прізвищем в Японії, де з ним було зареєстровано 1,9 мільйона осіб.

Відомі носії 

 Судзукі Айрі (1994) — японський ідол і співачка.
 Судзукі Акіко (1985) — японська фігуристка, що виступає у жіночому одиночному фігурному катанні, переможиця Зимової Універсіади 2007 року
 Судзукі Акіра (1930) — японський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії за 2010 рік
 Судзукі Амі (1982) — японська співачка
 Судзукі Арі (1978) — японська борчиня вільного стилю, дворазова чемпіонка Азії
 Судзукі Аяно (1990) — японська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Азії
 Судзукі Даїчі (1967) — японський плавець, олімпійський чемпіон
 Судзукі Дайсецу Тейтаро (1870—1966) — японський буддолог, філософ, психолог
 Судзукі Дайсуке (1990) — японський футболіст, захисник
 Судзукі Дамо (1950) — японський співак
 Даніель Судзукі (1977) — бразильська акторка і телеведуча
 Девід Судзукі (1936) — канадський генетик
 Судзукі Денмей (1900—1985) — японський актор
 Судзукі Дзенко (1911—2004) — японський політичний і державний діяч, прем'єр-міністр Японії в 1980—1982 рр.
 Судзукі Емі (1985) — японська акторка
 Судзукі Еміко (1981) — японська спортсменка, спеціалістка з синхронного плавання, олімпійська медалістка
 Судзукі Ітіро (1973) — професійний гравець у бейсбол
 Судзукі Канон (1998) — японський ідол
 Судзукі Кантаро (1868—1948) — адмірал японського військово-морського флоту, член і останній керівник Асоціації допомоги трону, 42-й прем'єр-міністр Японії (7 квітня — 17 серпня 1945)
 Судзукі Кейдзі (1980) — японський дзюдоїст, олімпійський чемпіон
 Судзукі Кейта (1981) — колишній японський футболіст, півзахисник
 Судзукі Кендзо (1980) — японський астроном-любитель, першовідкривач астероїдів
 Судзукі Кендзо (1980) — японський реслер
 Судзукі Кодзі (1957) — японський письменник
 Судзукі Котаро (1978) — японський реслер
 Судзукі Кьока (1968) — японська акторка
 Курт Судзукі (1983) — американський бейсболіст
 Судзукі Масаакі (1954) — японський диригент
 Судзукі Масахару (1970) — японський футболіст, що грав на позиції захисника
 Судзукі Мієкіті (1882—1936) — японський письменник
 Судзукі Мінору (1968) — японський реслер
 Судзукі Мунео (1948) — японський політик
 Судзукі Ранран (1975) — японська акторка
 Судзукі Ріо (2005) — японська дитяча акторка
 Судзукі Рюдзо (1939) — японський футболіст, що грав на позиції захисника
 Судзукі Сатомі (1991) — японська плавчиня, олімпійська медалістка
 Судзукі Сіґейосі (1902—1971) — японський футболіст, що грав на позиції нападника
 Судзукі Сейдзюн (1923—2017) — японський кінорежисер і сценарист
 Судзукі Син'їті (1898—1998) — японський скрипаль і музичний педагог
 Судзукі Сюнрю (1904—1971) — японський майстер дзен секти Сото
 Судзукі Тадасі (1939) — японський театральний режисер, письменник і філософ
 Судзукі Такао (1976) — японський тенісист
 Судзукі Такаюкі (1976) — японський футболіст, що грав на позиції нападника
 Судзукі Тацухіса (1983) — японський сейю, актор і вокаліст J-Rock гурту Oldcodex
 Судзукі Тацуо (1935) — японський кінематографіст
 Судзукі Теїті (1888—1989) — генерал Імперської армії Японії, один з організаторів економіки Японії під час Другої світової війни
 Судзукі Тіхіро (1977) — японський сейю
 Судзукі Тосіо (1948) — головний продюсер і президент японської анімаційної студії «Ghibli»
 Судзукі Тосіо (1955) — японський автогонщик, учасник чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1
 Судзукі Уметаро (1874—1943) — японський науковець
 Судзукі Фуку (2004) — японський дитячий актор і співак
 Судзукі Харунобу (1725 ? — 1770) — японський художник і графік, один з перших графіків Японії
 Судзукі Хідекі (1980) — японський реслер
 Судзукі Хідето (1974) — японський футболіст, що грав на позиції захисника
 Судзукі Хірое (1987) — японська борчиня вільного стилю, дворазова чемпіонка та бронзова призерка чемпіонатів Азії, дворазова володарка Кубків світу
 Судзукі Хірокі (1983) — японський актор і співак
 Судзукі Хіросі (1933) — японський плавець, дворазовий срібний олімпійський медаліст
 Судзукі Ю (1958) — японський геймдизайнер
 Судзукі Юмі — японська керлінгістка
 Судзукі Ясуо (1913) — японський футболіст, що грав на позиції захисника
 Судзукі Ясухіто (1959) — японський футболіст, що грав на позиції воротаря

Примітки 

Японські прізвища